A 2018-as ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat negyedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 14-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Hockenheimringen ért véget szeptember 23-án. Az egyéni bajnokságot Lirim Zendeli nyerte meg, míg a csapatoknál a US Racing-CHRS diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF418
18